Kwacha er flertydig og kan betyde:

 Malawiske kwacha − møntfoden i Malawi
 Zambianske kwacha − møntfoden i Zambia